Ел Канал има више значења:

 Ел Канал (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Канал (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Канал (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Канал, Санта Росалија (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Канал, Парада Санта Марија (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Канал (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Канал (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Канал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Канал, Абел Гвахардо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Канал (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Канал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Канал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Канал, Дике Дос дел Канал де Конексион Нуево (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Канал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канал (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канал, Франсиско Гарсија Кастањеда (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику